Kysucké Nové Mesto
 Nové Mesto – dzielnica Bratysławy
 Kvetná dolina w latach 1848-1930 

Zobacz też:
 Nové Město
 Nowe Miasto